Claude François Falsan (1760 - 1839), industriel lyonnais ;
 Albert Falsan (1833 - 1902), géologue français.